San Pelayo de Guareña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Pelayo de Guareña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 San Pelayo de Guareña (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar